Пайян, Бенуа (род. 1978) — французский политик, мэр Марселя.
 Пайян, Жозеф-Франсуа де (Joseph-François de Payan, по прозвищу Пайян-Дюмулен (Payan-Dumoulin); 1759—1852) — французский аристократ и революционер, старший брат Клода-Франсуа.
 Пайян, Клод-Франсуа де (Claude-François de Payan; 1766—1794) — французский аристократ и революционер, член Парижской коммуны, судья революционного трибунала, был гильотирован; младший брат Жозефа-Франсуа.